— самурай в прямом подчинении сёгуната Токугава в феодальной Японии.

История 

В то время, как все три сёгуната в японской истории имели официальных слуг, в первых двух их называли гокэнинами. Однако в период Эдо хатамото были высшими вассалами рода Токугава, а гокэнины — низшими. На практике не существовало разницы между ними относительно уровня дохода, но хатамото имели особые привилегии — право встречи с сёгуном и право носить оружие в его присутствии.

Слово «хатамото» означает «под знамёнами» и часто переводится как «знаменосец». Другим понятием для хатамото эпохи Эдо было дзикисан хатамото (), иногда переводимое как «прямые хатамото сёгуна», которое служит для объяснения разницы между ними и предыдущими поколениями хатамото, служившими разным феодалам.

Литература 

 
 
 

Титулы
Самураи